У́лица Ногина́ — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь В. П. Ногина, советского партийно-государственного деятеля.

Россия 
 Улица Ногина — улица в Астрахани.
 Улица Ногина — улица в Бологом.
 Улица Ногина — улица в Верхоянске.
 Улица Ногина — улица в Вышнем Волочке.
 Улица Ногина — улица в Дедовске.
 Улица Ногина — улица в Калязине.
 Улица Ногина — улица в Камешкове.
 Улица Ногина — улица в Карабанове.
 Улица Ногина — улица в Клинцах.
 Улица Ногина — улица в Коврове.
 Улица Ногина — улица в Нижнем Новгороде (в 1930-х гг. Володарская).
 Улица Ногина — улица в Новосибирске.
 Улица Ногина — улица в Озёрах.
 Улица Ногина — улица в Окуловке.
 Улица Ногина — улица в Оренбурге.
 Улица Ногина — улица в Павловском Посаде.
 Улица Ногина — улица в Раменском.
 Улица Ногина — улица в Самаре.
 Улица Ногина — улица в Серпухове.
 Улица Ногина — улица в Смоленске.
 Улица Ногина — улица в Туринске.
 Улица Ногина — улица в Чистополе.

Украина 
 Улица Ногина — улица в Донецке.
 Улица Ногина — прежнее название улицы Ольги Кобылянской в Запорожье.
 Улица Ногина — прежнее название улицы Ракитина в Кривом Роге.

Туркменистан 
 Улица Ногина — прежнее название улицы Бабы-Джапбарова в Ашхабаде.

См. также 
 Бульвар Ногина (Тверь)
 Переулок Ногина (Санкт-Петербург)
 Переулок Ногина (Волгоград)